Agénór nebo Agénor nebo Agenor (řecky Agénór / jiný přepis Agénor, Agenor) může být:

Řecká mytologie
 Agénor (otec Európy) – tyrský král
 Agénór (syn Amfióna) – syn thébského krále Amfíóna a Niobé
 Agénór (syn Aigypta) – jeden z padesáti synů egyptského krále Aigypta
 Agénór (syn Pleuróna) – syn Pleuróna a Xantippy
 Agénór (syn Fégea) – syn Fégea, krále města Psófis
 Agénór (syn Triopa) – syn argejského krále Triopa

Křestní jméno
 Agenor Gołuchowski

Příjmení
 Ronald Agenor

Ostatní
 Agenor (planetka) – asteroid (1873) Agenor
 USS Agenor – opravárenská loď amerického námořnictva